Mount Burnett ist der Name folgender Berge:

 Mount Burnett (Antarktika) im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Mount Burnett (Neuseeland) im Kahurangi-Nationalpark, Südinsel von Neuseeland
 Mount Burnett (Queensland) in Queensland, Australien
 Mount Burnett (Victoria) in Victoria, Australien